LHA steht für:
 Landeshauptarchiv, drei Archive in Deutschland
 Landing Deck, Helicopter Assault, amphibische Angriffsschiffe der United States Navy, siehe Tarawa-Klasse
 Local Hour Angle, Ortssternzeit in der astronomischen Navigation, siehe Ortsstundenwinkel
 Lufthansa-Airport-Express, ein ehemaliger Zugservice der Fluggesellschaft Lufthansa
 Flughafen Lahr, Baden-Württemberg (IATA-Code)
 Longhao Airlines (ICAO-Code), chinesische Frachtfluggesellschaft

LHa steht für:
 LHa (Kompressionsprogramm), ein Datenkompressionsprogramm

lha steht für:
 Laha (vietnamesische Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Tai-Kadai-Sprachen

Lha steht für:
 Lha (Gottheit), eine Klasse von Göttern in der Mythologie des Bön

Siehe auch:

Abkürzung